Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2021/2022 — 121-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 27 августа 2021 года и завершился 30 апреля 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на fifa.com 
 Статистика на soccerway.com

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
2020-е годы в Северной Ирландии